Pont-l'Évêque puede referirse a: 

 Pont-l'Évêque, comuna francesa situada en Calvados.
 Pont-l'Évêque, comuna francesa situada en Oise.
 Pont-l'évêque, un queso francés